Рачинский — польская фамилия. Известные носители:

 
 Рачинский, Атанасий (1788—1874) — польский дипломат, коллекционер и историк искусства.
 Рачинский, Антон Михайлович (1769—1825) — генерал-лейтенант, первый командир и шеф гвардии Егерского батальона.
 Рачинский, Владимир Вацлавович (1920—1999) — советский и российский физико-химик, радиолог, профессор Тимирязевской сельскохозяйственной академии.
 Рачинский, Гавриил Андреевич (1777—1843) — русский скрипач, гитарист и композитор.
 Рачинский, Григорий Алексеевич (1859—1939) — церковный и общественный деятель, философ, писатель и переводчик; председатель Московского религиозно-философского общества.
 Рачинский, Евгений Константинович (1909—1991) — советский конструктор оружия.
 Рачинский, Иван Иванович (1861—1921) — украинский композитор, музыкальный критик, поэт и переводчик, переложивший на русский язык фундаментальный труд Лукреция «0 природе вещей».
 Рачинский, Казимир (1739—1824) — польский политический деятель
 Рачинский, Константин Александрович (1838—1909) — директор Московского сельскохозяйственного института.
 Рачинский, Николай Иеронимович (1856 — после 1908) — доктор медицины, профессор.
 Рачинский, Пётр Иванович (1912—1994) — директор Мариинского театра.
 Рачиньский, Роджер Адам (1889—1945) — польский политик и дипломат.
 
 
 Рачинский, Ян Збигневич (род. 1958) — писатель, краевед и правозащитник, программист, член правления общества «Мемориал».

 Рачинская, Елизавета Николаевна (1904—1993) — поэт и журналист.
 Рачинская, Наталья Владимировна (род. 1970) — украинская футболистка и футбольный арбитр.

См. также 
 Рачинский уезд
 Рачинский хребет
 Летопись Рачинского